Stanisław Kryński (1912–1967) – polski tłumacz, filolog angielski, krytyk literacki
 Stanisław Kryński (1916–1944) – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych
 Stanisław Kryński (ur. 1948) – polski filolog, specjalizujący się w literaturoznawstwie i historii literatury polskiej